La Tour-Maubourg (von französisch „der Turm“) steht für:
 La Tour-Maubourg (Métro Paris), U-Bahn-Station

La Tour-Maubourg ist der Familienname folgender Personen:
 Charles César de Fay de La Tour-Maubourg (1756–1831), französischer General
 Jean Hector de Faÿ de La Tour-Maubourg († 1764), französischer Adliger und Militär, Marschall von Frankreich
 Marie Victor Nicolas de Fay de La Tour-Maubourg (1768–1850), französischer General

Siehe auch:
 de la Tour (Familiennamen)
 La Tour (Ortsnamen)